Regija Los Lagos - jedna od 15 čileanskih regija;
 Los Lagos (grad) - grad i upravno središte čileanske regije Los Ríos
 Los Lagos (departman) - departman u argentinskoj provinciji Neuquén